Трёхсторонняя конвенция (полное название — Конвенция между Соединёнными Штатами Америки, Германской империей и Соединённым Королевством Великобритании и Ирландии в отношении Самоа) — мирный договор, завершивший Вторую гражданскую войну в Самоа.

Предыстория

Значение Самоа 
Архипелаг Самоа имел достаточно большое значение для многих европейских государств того времени: в частности, до конца XIX века острова использовались как дозаправочная станция для пароходов Францией, Великобританией, Бельгией, Германией и США.

Конфликт за острова 
Германия, США и Британия заявили о своих претензиях на острова. В 1881 году ими было принято решение признать королём Самоа верховного вождя Малиетоа Лаупепу.

Господство Германии 
Местные жители были недовольны колонизацией Самоа, вследствие чего Лаупепа вступил в открытый вооружённый конфликт с Германией. В ответ немцы стали поддерживать главного соперника Лаупепы — Тамасесе и, вскоре, свергли действующего короля, назначив им Тамасесе. 

Кроме того, Германия назначила премьер-министром Самоа капитана Брандейса, обложившего жителей большими налогами и устроившего массовые репрессии. Против немцев открыто высказывался самоанский вождь Матаафа: имевший большую поддержку среди народа, он одержал победу над войсками Тамасесе и вынудил Брандейса уйти с острова. Тот, в свою очередь, приказал атаковать самоанские деревни с моря.

Самоанский кризис 

В 1886—1887 годах Британия и США, обеспокоенные действиями немцев, отправили свои войска в Самоа, положив начало Самоанскому кризису в частности и  в целом. 15—16 марта 1889 года тайфун Апиа уничтожил 6 американских и немецких кораблей, из-за чего были прекращены боевые действия. Затем конфликт продолжился и окончился лишь с подписанием Берлинского соглашения, согласно которому США получали восточные острова архипелага, ставшие Американским Самоа, а Германия — западные, то есть, Германское Самоа, ныне — Самоа.

Вторая гражданская война в Самоа 

В 1888 году началась Вторая гражданская война, в ходе которой Германия предложила США вновь поделить сферы влияния на островах.

Переговоры и подписание 
Правительство Германии заявило о том, что готово идти на уступки ради достижения мира в Самоа. В апреле 1899 года британское правительство согласилось на создание комиссии, временно управлявшей Самоа и состоявшей из американских, немецких и британских членов под председательством бывшего  . В июле она пришла к решению о необходимости разделения островов, аргументировав это невозможностью совместного мирного правления островами. Это решение было поддержано Президентом США Уильямом Мак-Кинли с условием сохранения за США острова Тутуила и населённого пункта Паго-Паго.

Переговорные позиции Великобритании были ослаблены Второй англо-бурской войной, однако стремление Германии к скорейшему подписанию договора смягчило этот эффект.

Англо-немецкое соглашение 
Германский император Вильгельм II принял решение посетить Великобританию в ноябре, и немецкое правительство настояло на том, чтобы англо-немецкое соглашение было подписано до отъезда императора. Оно было достигнуто в Лондоне 9 ноября, а подписано 14 ноября.

Трёхсторонняя конференция 
К моменту подписания соглашения согласие США с его условиями было очевидно, и государствам оставалось подписать лишь договор с США — Трёхстороннюю конференцию. Она была подписана 2 декабря 1889 года государственным секретарём США Джоном Милтоном Хеем, послом Германии в США бароном  и послом Великобритании в США бароном .

Положения 
Согласно положениям Трёхсторонней конференции, произошли следующие территориальные изменения.

США получили:

 все острова архипелага Самоа, расположенные восточнее 171° з. д.;
 остров Тутуила;
 атолл Розе;
 остров Аунуу.

Германия получила:

 все острова архипелага Самоа, расположенные западнее 171° з. д.
 остров Уполу;
 остров Савайи;
 остров Аполима;
 остров Маноно.

Германия уступила Великобритании:

 все острова архипелага Соломоновы острова, расположенные восточнее и юго-восточнее острова Бугенвиль;
 некоторые территории в Западной Африке;
 Тонга.

Публичные заявления 
19 февраля 1900 года Президент США Уильям Мак-Кинли подписал указ о вхождении территорий в состав США, согласно договору, а министр Военно-морских сил США Джон Дэвис Лонг заявил об учреждении на полученных островах военной базы.

Назначенный губернатором Германского Самоа, Вильгельм Зольф назвал подписание договора «счастливым приобретением» и «великим достижением в колониальной политике».

Утрачивание силы 
Договор утратил силу с началом Первой мировой войны 28 июля 1914 года.

Примечания

Литература 

 Olson, J. S. Historical Dictionary of European Imperialism. — Westport: Greenwood Publishing Group, 1991. — 782 p. — ISBN 978-0-313-26257-9.
 Stevenson, R. B. L. A Footnote to History: Eight Years of Trouble in Samoa. — Charleston: , 1892.
 Ryden, G. H. The Foreign Policy of the United States in Relation to Samoa — : , 1975. — P. 571—572, 574—576.
 Аварин, В. Я. Глава III. Англия и США на Тихом океане в период перехода к империализму. Захват Соединёнными Штатами Гавайев и части Самоанских островов // Борьба за Тихий океан. Агрессия США и Англии, их противоречия и освободительная борьба народов.— : Политиздат, 1952. — 672 с.
 Grey, J. A. C. Amerika Samoa, A History of American Samoa and its United States Naval Administration / United States Naval Institute. — Annapolis: United States Naval Institute Press, 1960. — P. 100.
 Van Dijk, K. Pacific Strife / Amsterdam University. — :  2015. — P. 105—106.
 Coates, A. Western Pacific Islands. — : H.M. Stationery Office, 1970. — P. 230.
 Gilson, R. P. Samoa 1830 to 1900, The Politics of a Multi-Cultural Community / Oxford University. — Melbourne: Oxford University Press, 1970. — P. 432.

История Самоа
Международные договоры США
Международные договоры Великобритании
Международные договоры Германской империи